Geografia:
 les Pobles és el nucli més habitat del municipi d'Aiguamúrcia.
 les Pobles és un nucli dispers de vora mar al municipi de Mont-roig del Camp.